Кирилл — имя нескольких глав Ростовской и Ярославской епархии.

 Кирилл I — епископ Ростовский
 Кирилл II — епископ Ростовский
 Кирилл III — архиепископ Ростовский
 Кирилл (Завидов) — митрополит Ростовский